La Primera División 1960 è stata la trentesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la trentesima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1960 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1960
Campionato argentino di calcio